Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» — советское и российское предприятие в области проектирования подводных лодок, как дизель-электрических, так и атомных. Ведёт свою историю от Техбюро № 4 Балтийского судостроительного завода, где в 1926 году под руководством Б. М. Малинина началось проектирование и строительство дизель-электрических подводных лодок СССР. С 1 апреля 1938 года было юридически оформлено рождение новой самостоятельной организации ЦКБ-18, первым начальником был Г. В. Орлов.

Основные виды деятельности 
 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области разработки морской техники;
 разработка проектов морских ледостойких стационарных платформ;
 разработка проектов технических средств освоения углеводородных месторождений континентального шельфа;
 выпуск проектной документации.

История

Разработанные проекты подводных лодок

В период Второй мировой войны 
 Подводные лодки типа «Декабрист».
 Подводные лодки типа «Ленинец».
 Подводные лодки типа «Малютка».
 Подводные лодки типа «Правда».
 Подводные лодки типа «Щука».
 Подводные лодки типа «Сталинец».
 Подводные лодки типа «Крейсерская».

Дизель-электрические подводные лодки 
 проект 611 — большие океанские подводные лодки.
 проект 613 — средние подводные лодки.
 проект 615 — малые подводные лодки.
 проект 633 — средние подводные лодки.
 проект 641 — большие океанские подводные лодки.
 проект 636 — многоцелевые дизельные подводные лодки.
 проект 651 — дизельные подводные лодки с крылатыми ракетами.
 проект 677 — дизельные многоцелевые лодки 4-го поколения.
 проект 877 — многоцелевые дизельные подводные лодки.
 совместный с итальянцами проект S1000.

Атомные подводные лодки 
 проект 658 — первые советские ПЛАРБ.
 проект 659 — первые советские ПЛАРК.
 проект 667А «Навага» — РПКСН 2-го поколения, 16 ракет Р-27.
 проект 667Б «Мурена» — РПКСН 2-го поколения, 12 ракет Р-29.
 проект 667БД «Мурена-М» — РПКСН 2-го поколения, 16 ракет Р-29Д.
 проект 667БДР «Кальмар» — РПКСН 2-го поколения, 16 ракет Р-29Р.
 проект 667БДРМ «Дельфин» — РПКСН 2-го поколения, 16 ракет Р-29РМ, впоследствии — Р-29РМУ2.
 проект 675 — ПЛАРК 1-го поколения, развитие проекта 659.
 проект 685, К-278 «Комсомолец» — ПЛАТ 3-го поколения, рекордсмен по глубине погружения.
 проект 941 «Акула» — ТРПКСН 3-го поколения, 20 ракет Р-39 (комплекс Д-19).
 проект 949 «Гранит» и проект 949А «Антей» — ПЛАРК 3-го поколения, 24 ракеты П-700 Гранит.
 проект 955 «Борей»
 проект 09852 «Белгород»

Другие разработки ЦКБ МТ "Рубин" 

 Разработана конструкторско-технологическая документация для утилизации атомных подводных лодок первого, второго и третьего поколений.
 ПТВ-2000 — трамвай
 Электропоезд «Сокол»
 Экскурсионные подводные лодки «Нептун» (проект 19730 «Ихтиандр») и «Садко».
 Судопропускное сооружение С-1 комплекса защитных сооружений
 АНПА [автономный необитаемый подводный аппарат] лёгкого класса, глайдеры, средства освещения подводной обстановки и пр.

Руководство ЦКБ-18 (ЦКБ МТ "Рубин") 
 Орлов, Григорий Варфоломеевич: с 1938 года — начальник ЦКБ-18
 Апухтин, Пётр Акимович: с 1940 года — начальник ЦКБ-18
 Меркурьев, Алексей Иванович: с 1943 года — начальник ЦКБ-18
 Антипин, Алексей Александрович: с 1945 года — начальник ЦКБ-18, главный конструктор
 Полушкин, Фёдор Фёдорович: с 1949 года — начальник ЦКБ-18, главный конструктор
 Егоров, Сергей Алексеевич: с 1950 года — начальник ЦКБ-18, главный конструктор
 Пустынцев, Павел Петрович: с 1951 года — начальник ЦКБ-18, начальник ЛПМБ «Рубин», главный конструктор
 Спасский, Игорь Дмитриевич: с 1974 года — начальник ЛПМБ «Рубин», главный конструктор, с 1983 года — генеральный конструктор
 Здорнов, Владимир Анатольевич: с 2007 года — генеральный директор, генеральный конструктор, с 2004 года — генеральный конструктор
 Дьячков, Андрей Аркадьевич: с 2009 года — генеральный директор
 Вильнит, Игорь Владимирович: с 2012 года — генеральный директор, с 2014 года — генеральный конструктор, генеральный директор, с 2016 года — генеральный директор

Санкции 
Из-за вторжения России на Украину предприятие находится под санкциями всех стран Евросоюза, США, Украины и Японии.

Примечания

Ссылки 
 http://www.ckb-rubin.ru/
 http://forums.corsairs-harbour.ru/showthread.php?t=1307
 http://flotprom.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=54&TID=2800
 http://www.spbstu.ru/history/times_and_lives/strunnikov_v_t/page2.html
 http://www.spbstu.ru/history/times_and_lives/ruberovskiy_k_i/ruberovskiy.html
 http://hobbyport.ru/ships/minoga.htm
 http://gazetam.ru/no190301/st01.htm
 http://oosif.ru/oao-ckb-mt-rubin1
 http://militera.lib.ru/bio/stvolinsky_ua/13.html
 http://rufor.org/showthread.php?t=13283
 https://web.archive.org/web/20170420085314/http://www.leanok.ru/2015/07/deschimag.html

Рубин
Конструкторские бюро России
Предприятия Санкт-Петербурга
Лауреаты национальной премии «Золотая идея»
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину